Światowa Organizacja Ceł (ang. World Customs Organization)
 Wielkopolskie Centrum Onkologii